Championnats NCAA de cross-country peut faire référence à:
 Championnat NCAA de cross-country masculin
 Championnat NCAA de cross-country féminin